Ниже представлен список серий 3-го сезона сериала «Полтергейст: Наследие». 3-й сезон состоял из 22-х серий.

Первые две серии и предпоследняя, «Армии ночи», объединены общим сюжетом о вампирах.
В этом же сезоне Сан-Францисский Дом Наследия пополнился новой сотрудницей, молодой и амбициозной Кристиной Адамс.
А в финальном эпизоде, «Темная сторона» («The Darkside»), Александра Моро принимает предложение о переходе на сторону Тьмы.

Премьера сериала в США состоялась 23 января 1998 года на одном из каналов кабельного оператора The Showtime Network. В России премьера состоялась 20 февраля 2001 года на федеральном канале ОРТ. И снова канал транслировал не все серии в том порядке, в каком они были сняты и показаны в США.

Список

Ссылки 
 
 Список серий 3-го сезона телесериала «Полтергейст: Наследие»  на сайте TV.com
 Список серий телесериала «Полтергейст: Наследие»  на сайте Epguides.com

Полтергейст: Наследие
Полтергейст: Наследие